Sonnensiedlung ist der Name folgender Orte:

 Sonnensiedlung (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil von Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Sonnensiedlung (Gemeinde Oslip), Ortsteil von Oslip, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Sonnensiedlung (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sonnensiedlung (Gemeinde Sonntagberg), Ortsteil von Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sonnensiedlung (Gemeinde Gaflenz), Ortsteil von Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sonnensiedlung (Gemeinde Telfs), Ortsteil von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol